Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1896 war ein Tenniswettbewerb in London.

Der Herausforderer Harold Mahony besiegte den Titelverteidiger Wilfred Baddeley in der Challenge Round und erreichte seinen einzigen Titel bei Wimbledon.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 200, ISBN 0-00-711707-8, S. 252.

Herreneinzel
1896